Sabi ou Sabie peuvent faire référence à :

Toponymes 
 Sabie, une ville de la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud ;
 Sabie, un cours d'eau de la province de Mpumalanga en Afrique du Sud ; elle passe notamment dans le Parc national Kruger ;
 Sabi, nom de l'actuel Buyeo en Corée, capitale du temps du royaume de Paekche ;
 Tell Sabi Abyad, un site archéologique situé en Syrie ;
 , une réserve de chasse située dans la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud ;

Autres 
 sabi (寂), un terme japonais signifiant l'altération par le temps, que l'on retrouve dans le concept esthétique du Wabi-sabi ;
 Sabi, race ovine du Zimbabwe ;
 Sabi, une chanteuse pop américaine.

Homonymie de toponyme